11-та армія→12-та армія→13-та армія
Дванад́цята а́рмія (12-та армія, 12 А) — найменування армії в багатьох країнах.

 12-та армія (Велика Британія)
 12-та армія (Німецька імперія)
 12-та армія (Російська імперія)
 12-та армія (СРСР)
 12-та армія (РСЧА)
 12-та армія (Третій Рейх)
 12-та армія (Японія)
 12-та повітряна армія (СРСР)
 12-та повітряна армія (США)

Див. також 
 12-й корпус